

Codici 
 EFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eight Fathom Bight (Stati Uniti)

Sport 
 EfB – acronimo dell'Esbjerg forenede Boldklubber, società calcistica danese.